Cage (französisch für Käfig) steht für:
 Cage (Band), eine amerikanische Metalband
 Cage (Lied), Lied des britischen Musikers Billy Idol (2022)
 einen abgeriegelten Bereich für Serverracks in einem Rechenzentrum
 einen US-amerikanischen Rapper, Chris Palko
 CAGE, eine britische Selbsthilfeorganisation für muslimische Gefangene
 «à cage», eine künstlerische Technik der Oberflächenverzierung im Rahmen (cage) aus Edelmetall
Personen:
 Buddy Cage (1946–2020), US-amerikanischer Musiker
 Christian Cage (* 1973), kanadischer Wrestler
 Dan Cage (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 David Cage (* 1969), französischer Musiker und Videospielentwickler
 Harry Cage (1795–1858), US-amerikanischer Politiker
 John Cage (1912–1992), US-amerikanischer Komponist
 Michael Cage (* 1962), US-amerikanischer Basketballspieler
 Nicolas Cage (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler

CAGE steht als Abkürzung für:
 Commercial and Government Entity, Identifizierungsschlüssel für Rüstungszulieferer
 den Screening-Fragebogen bei Verdacht auf Alkoholkrankheit
 Cerebral Arterial Gas Embolism, eine durch in die Blutbahn gelangte Gasbläschen verursachte Gehirnischämie (Schlaganfall) nach Barotrauma der Lunge

Siehe auch:

 Kage

CAGE